RVE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto El Eden, Saravena, Colombia